Muizen (Mechelen), een deelgemeente van de Belgische stad Mechelen
Muizen (Gingelom), een deelgemeente van de Belgische gemeente Gingelom
Muis (dier), een groep van knaagdieren

Zie ook
Muis (doorverwijspagina)